The Bargain Store — пятнадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 16 марта 1975 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы RCA Records